Ла Унидад има више значења:

 Ла Унидад (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унидад (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унидад (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Унидад, Лос Сируелос (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Унидад (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику